Eder von Kainbach ist ein Familienname:

 Andreas Eder von Kainbach (1576–1652), österreichischer Beamter und Pfennigmeister
 Paul Eder von Kainbach († 1638), österreichischer Oberstleutnant 
 Thomas Eder von Kainbach († 1661), österreichischer Beamter und Zahlmeister